Little black dress, een kledingstuk
 Little Black Dress, een nummer van One Direction uit 2013
 Little Black Dress (film), een kortfilm uit 2005